Félix-Ignace-Guillaume de Taffin, né en 1719 et décédé le  à Troisvilles, est seigneur de Troisvilles et de Caudry de 1755 à 1763. Il est le fils de Pierre de Taffin et de Marie-Claire Du Hamel, il est aussi major au régiment de Maillebois.

Unions et descendance 
En 1746, il épouse Marie-Jacqueline Dehausser, huit enfants sont nés après cette union:
 Pierre de Taffin
 Marie de Taffin (1750-1808)
 Marie-Emmanuel de Taffin (1752-1832), elle épouse le fils du seigneur de Caudry, Alexandre Cordier.
 Marie-Alexandrine de Taffin (1754-1771)
 Marie-Antoinette de Taffin (1756-1826)
 Félix de Taffin (1757-1759)
 Félix de Taffin (1759-1780)
 Marie-Henriette de Taffin (1761-1778)

Notes et références 

Militaire français du XVIIIe siècle
Naissance en 1719
Décès en janvier 1792
Noble français du XVIIIe siècle